Garrett kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Osbun Garrett (1870–1948), amerikansk botaniker
 Andrew Garrett (1823–1887) amerikansk zoolog

Robotskapade auktorsförkortningar